Bärsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bärsen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (1,2 ha)
Bärsen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun och Sandvikens kommun,  (8,43 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn